Mers (en francès Mées) és un municipi francès, situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències

Enllaços externs 

 INSEE 
 Eleccions municipals de 2008

Mers